Die Fußball-Bundesliga 1997/1998 war die achte Spielzeit der Fußball-Bundesliga der Frauen. Zum ersten Mal spielte die Bundesliga eingleisig. Deutscher Meister wurde zum dritten Mal der FSV Frankfurt. Für die Bornheimerinnen war es der letzte Titel.

Saisonverlauf 
Hinter den beiden Frankfurter Mannschaften platzierte sich eine Phalanx aus Vereinen der alten Nordgruppe. Der entthronte Titelverteidiger Brauweiler musste sich mit dem vierten Platz begnügen. Dramatisch gestaltete sich der Abstiegskampf. Mit nur einem Punkt Rückstand auf das rettende Ufer musste der SC Klinge Seckach den Abstieg hinnehmen. Letzter wurde der zweite Aufsteiger. Der Hamburger SV, der als Nachrücker für Fortuna Sachsenroß Hannover überhaupt erst in die Bundesliga gekommen war, holte ganze fünf Punkte.

Der WSV Wolfsburg kehrte nach einem Jahr wieder in die Bundesliga zurück, während der SC Freiburg erstmals aufsteigen konnte.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Statistik 
In den 132 Spielen fielen 459 Tore, was einem Schnitt von 3,48 Toren pro Spiel entspricht. Insgesamt 37.024 Zuschauer sahen die Begegnungen. Der Schnitt lag somit bei 280.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft

Aufstiegsrunde

Gruppe Nord 

|}

Gruppe Süd 

|}

Weblinks 
 

1997/98
Fußballsaison 1997/98